Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Ivo Minář 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Jiří Novák (primo turno)
 Karol Beck (primo turno)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)

 Tomáš Zíb (semifinali)
 Félix Mantilla (primo turno)
 Assente
 Álex Calatrava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2005